Limonov peut faire référence à 

 Édouard Limonov, fondateur et chef du Parti national-bolchévique ;
 Limonov, roman d'Emmanuel Carrère, lauréat du prix Renaudot 2011.